Ti Ti Ti peut faire référence à :
 Ti Ti Ti, telenovela brésilienne diffusée de 1985 à 1986 sur Rede Globo,
 Ti Ti Ti, remake de la série de 1985, diffusée de 2010 à 2011 sur Rede Globo,
 Ti Ti Ti, magazine people brésilien fondé en 1998 et appartenant au groupe de presse Editora Abril.